Tälltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tälltjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Tälltjärnen, Västerbotten, sjö i Bjurholms kommun, 
Tälltjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (20,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn